Северная линия может означать:

 Северная линия — линия Лондонского метрополитена.
 Северная линия — линия Хьюстонского скоростного трамвая.